Сезон 2017/2018 годов стал для футбольного клуба «Спартак-2» (Москва) 14-м в его истории.

Состав команды 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Руководство клуба 
  Вагит Алекперов — владелец
  Леонид Федун — владелец, президент
  Наиль Измайлов — вице-президент
  Сергей Родионов — генеральный директор
  Юрий Денисевич — финансовый директор
  Леонид Трахтенберг — директор департамента по связям с общественностью
  Евгений Мележиков — директор по безопасности
  Александр Атаманенко — коммерческий директор
  Александр Цомая — директор по правовым вопросам
  Михаил Вартапетов — руководитель медицинского департамента

Тренерский штаб 
  Дмитрий Гунько — главный тренер
  Владимир Джубанов — помощник главного тренера
  Ринат Дасаев — тренер вратарей
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 
В статистику включены только официальные матчи.

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|-
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Первенство ФНЛ

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак-Москва»
 Официальный сайт ФНЛ — Футбольной Национальной Лиги
 Матчи команды на сайте Fanat1k.ru

2017/2018
Спартак-2